Великоблаговещенский сельский совет () — входит в состав
Горностаевского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великая Благовещенка
.

История 
 1943 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великая Благовещенка 
 с. Василевка 
 с. Новоелизаветовка

Примечания